Ketschendorf ist der Name folgender Orte:

 Ketschendorf (Buttenheim), Ortsteil der Gemeinde Buttenheim, Landkreis Bamberg, Bayern
 Ketschendorf (Coburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Coburg, Bayern
 Ketschendorf (Fürstenwalde), ehemalige Gemeinde (bis 1950), heute größter Teil des Ortsteils Süd der Stadt Fürstenwalde/Spree, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

 das Schloss Ketschendorf
 das Speziallager Ketschendorf

Siehe auch:
 Ketschdorf
 Kitschendorf